Французская кампания () — военная кампания на французской территории:

 Французская кампания (1814) — заключительный этап Войны шестой коалиции;
 Французская кампания (1940) — падение Франции в начале Второй мировой войны;
 Французская кампания (1944) — освобождение Франции во Вторую мировую войну.